Серо дел Херез има више значења:

 Серо дел Херез (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Серо дел Херез, Ел Пуерто (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику